Mirail steht für
Château du Mirail, Frankreich 
Toulouse Olympique Mirail, Fußballverein